Berrueco steht für:

 Berrueco (Saragossa), Gemeinde in der Provinz Saragossa, Autonome Gemeinschaft Aragón, Spanien
 El Berrueco, Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien

Siehe auch:
 Barruecopardo, Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 Castillo de Berroquejo, Reste einer Burganlage in der Gemeinde Jerez de la Frontera, Provinz Cádiz, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien